Duga Poljana (Gadžin Han), een plaats in de Servische gemeente Gadžin Han
 Duga Poljana (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica